Зевс () — персонаж, появляющийся в американских комиксах издательства Marvel Comics. Он основан на царе богов из древнегреческой мифологии. Является лидером Олимпийских богов.

Рассел Кроу исполнил роль Зевса в фильме киновселенной Marvel (КВМ) «Тор: Любовь и гром» (2022).

История публикаций 
Версия Зевса из Marvel Comics была создана сценаристом Стэном Ли и художником Джеком Кирби и впервые появилась в Venus #5 (Март, 1949).

Биография 
Зевс — младший сын Титанов Крона и Реи, детей бога неба Урана и старшей богини Геи (также известной как «Мать-земля»). Его отец Кронос пришел ко власти в измерении, которое позже стало известным как Олимп после фатального поражения его собственного отца Урана. Когда он лежал при смерти, Уран пророчил, что один из детей Крона свергнет его в свою очередь, таким образом, Кронос съел каждого из своих детей, когда они родились. Его жена Рея скрыла Зевса, их шестого ребенка, на горе Ликеум в Аркадии, и обманула Крона, положив в еду камень вместо младенца Зевса. Там Зевс повзрослел и затем подготовился к мести Крону. Зевс, из мести, спустился в Тартар и освободил своих родных братьев Аида и Посейдона, а также сестёр Гестию, Геру и Деметру, все теперь готовые к взрослой жизни, а также трем Циклопам и трем гигантам с сотнями рук под названием Гекатонхейры, которых он также заключил в тюрьму. Циклопы дали этим трем богам их соответствующее оружие (Молнию Зевса, Трезубец Посейдона и Руль Темноты Аида) и учили Зевса, как владеть его способностями, позволяющими ему манипулировать энергией. Благодаря этому Зевс победил своих врагов во время десятилетней войны против Кроноса и Титанов. После победы в войне Зевс заключил Крона в тюрьму и большинство Титанов мужского пола в Тартар. Зевс тянул жребий со своими братьями Аидом и Посейдоном, и стал высшим правителем олимпийских богов, их измерения и неба. Зевс женился на Гере, но участвовал во многих отношениях с богинями и смертными женщинами, возмутив его ревнивую жену. Некоторые его дети от этих союзов были богами и присоединились к олимпийскому пантеону, в то время как другие были смертными, такими как Елена Троянская и герой Геркулес, который в конечном счете стал богом.

После Возраста Хайборийской эры древнегреческая цивилизация начала возвышаться, таким образом, Зевс сделал олимпийских богов известными и укрепил веру в них. Зевс обнаружил, что основная связь между олимпийским измерением и Грецией была наверху горы Греции Олимп, под Олимпией, основным городом Вечных на Земле. Зевс и его дочь Афина встретились с Зурасом, лидером Вечных и его дочерью Азурой. Учитывая физическое подобие между Вечными и олимпийцами, обе стороны заключили союз с Вечными, представляющим богов на Земле. Зурас скоро захотел, чтобы Азура стала Теной. Однако люди начали думать о Вечных как сами олимпийские боги и не просто их представители, приведя к растущему негодованию богов к Вечным, который в конце концов переросло в войну. Христианство в конечном счете стало доминирующей религией Римской империи, и Зевс решил, что олимпийские боги разорвут большинство своих связей с Землей, за исключением Посейдона, который продолжил бы следить за его народом в Атлантиде. Во время Троянской войны Зевс, против которого борется Тор, который был случайно транспортирован туда. Гадес сожалел о власти Зевса и бросал вызов его превосходству много раз. Тысячелетие назад Геркулес перенёс группу солдат из древней Греции, чтобы бороться против Асгардийцев, которые находились под защитой асгардского бога Тора, приведя к войне между асгардийцами и олимпийцами. Зевс тайно встретился с правителем Асгарда Одином, и два старших бога положили конец войне и заключили союз, чтобы защитить Землю от Целестиалов.

Первое описание Зевса в современных комиксах показывает его первую встречу с Тором. Он останавливает борьбу между Геркулесом и Тором, а затем, ударом молнии заставляет их сжать руки в дружбе. Зевс стал позже неспособным нарушить «олимпийскую клятву Геркулеса» с Плутоном. Зевс позже сослал Геркулеса на Землю на целый год, за то, что тот без разрешения спускался туда. Чаровница взяла под свой контроль ум Геркулеса, однако была сослана с другими олимпийскими богами в другое измерение Тифоном. Позже Зевс был спасен Геркулесом, и тот отменил изгнание своего сына, а также послал Тифона в Тартар. Зевс тогда мешал попытке Плутона завоевать Землю. Зевс был позже свергнут союзом Ареса и Чаровницы, и был восстановлен силой Мстителей. Зевс сопротивлялся неудавшейся попытке Ареса и Плутона разжечь войну между Олимпом и Асгардом. Зевс также мешал заговору Плутона, Ареса и Хипполиты, так как те хотели его свергнуть. Зевс позже показал, что договор создан несколько тысячелетий назад, чтобы закончить войну между Асгардом и Олимпом. Он также показал союз с Одином и другими богами неба против Целестиал, которые угрожали закрыть Землю Богам, подразумевающим, что несколько Все-отцов создали броню Разрушителя и передали часть его власти Тору наряду с другими Божествами, чтобы возродить Одина, который был убит Целестиалами в то время как он был в броне Разрушителя. Зевс позже появился и преподал Геркулесу урок своей ответственности перед смертными. Позже он напал на Мстителей и попытался бросить их в Тартар, обвинив их в том, что Геркулес находился в коме. После случайного нападения на Геркулеса, он решил, что олимпийцы не должны посещать Землю.

Олимп позже подвергся нападению силами японского Бога Зла, Аматсу-Микабоши. Микабоши также украл Александра, сына Ареса, и промыл ему мозги в становление его личным Богом войны. В конце, хотя, благодаря любви Ареса к его сыну и власти Зевса, Александр вырвался на свободу и очевидно убил Микабоши. Это шло с высокой ценой, хотя, поскольку Зевс пожертвовал своей жизнью, чтобы сделать так, ему нанесли удар дважды темные щупальца Микабоши, и его тело не было найдено.

Во время Темного Владычества, в основной сюжетной линии Господства было показано, что Плутон держит Зевса в заключенных и проводит судебное разбирательство против него с Геркулесом, помогающим своему отцу. Жюри состоит из врагов Зевса с Плутоном как обвинителем. В конечном счете, Зевс был осужден, и его наказанием было — выпить воду из реки Леты, что заставило потерять его память и отказаться от своей короны, и отдать её Плутону. После питья вод Леты он убегает и перерождается, поскольку подросток, с Геркулесом и Афиной, понимающей рожденного заново Зевса, должен быть скрыт от Геры. Ребенок Зевс сопровождает Геркулеса на приключении в Свартальхейм, где он становится чувствующим отвращение к очевидно придурковатым путям своего сына и выражает восхищение Тора. При встрече с Тором он был убежден, что у Геркулеса тоже есть свои достоинства.

Континуум оружия Геры — это устройство созданное, чтобы воссоздать вселенную в улучшенной её версии, разрушив существующую ныне. Геркулес, Амэдеус Чо, Зевс и Афина присоединяются к группе Мстителей в нападении на главный офис Олимпийского Общества. Зевс борется против воинов Амазонок наряду с Ртутью прежде чем быть захваченным Тифоном. Знание возвращения Зевса ошеломляет Геру, и он преуспевает в том, чтобы убедить её остановить машину Континуума. Прежде чем она будет в состоянии это сделать, Тифон показывает, что он теперь избавлен от её контроля. Гера и Зевс пытаются убить его своей молнией, но она отразилась обратно, и Гера погибает. Тифон показывает, что носит нагрудник Эгиды и убивает Зевса также. Души этих двух богов замечены в компании Танатоса, воссоединившись с ним они были взяты в подземный мир.

Во время основной сюжетной линии Chaos War Зевс, Гера и Арес среди мертвых богов, которых освобождает Плутон, чтобы помочь защитить подземный мир от Аматсу-Микабоши. Когда Аматсу-Микабоши прибыл, он вырывает сердце Зевса снова. Зевс, Гера и Арес тогда появляются среди рабских богов Аматсу-Микабоши, которые увеличили способности олимпийцев намного выше их фактического мастерства. Зевс быстро сваливает Галактуса на землю мощным ударом молнии и физическими атаками. После того, как Геркулес побеждает Микабоши, он восстанавливает Зевса наряду с остальной частью вселенной.

Брюс Бэннер, из-за его семьи, являющейся крайне важным для борьбы, чтобы спасти вселенную и взятие серьезного повреждения, делающего так, обращается к Геркулесу, чтобы помочь излечить А-Бомбу и вылечить Красную Женщину-Халк от её безумия. После того, как Геркулес заявляет, что только Зевс в состоянии это сделать, Халк начинает блуждать на горе Олимп, намереваясь попросить, чтобы Зевс заплатил свой долг, и подвергается нападению ордами греческих божеств и мифических монстров. После того, как они терпят неудачу, Зевс лично нанимается и сильно избивает Халка в поединке, после чего он мучает уже упавшего борца, позволяя стервятникам непрерывно есть его живьем (подобным Прометею образом), злорадствуя, что Халк «жаловался», и что его намеченное самопожертвование для его друзей было «неправильной религией». Однако Зевс позволяет его любимому сыну Геркулесу спасать своего пленника, так как он полагает, что его существование как Халк уже — ужасное «наказание».

Вне комиксов

Кинематографическая вселенная Marvel 
Рассел Кроу исполнил роль Зевса в фильме «Тор: Любовь и гром» (2022), действие которого разворачивается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Телевидение 
 Зевс появляется в 12 эпизоде «Могучего Тора» в мультсериале 1966 года «Супергерои Marvel».
 Также Зевс появляется в мультсериале «Супергеройский отряд» 2009 года, где его озвучил Трэвис Уинллингхэм.

Примечания

Ссылки 
 Зевс на Marvel.com
 Зевс Пангеллениос на Marvel Wiki
 Зевс на Comic Vine

Персонажи, созданные Джеком Кирби
Персонажи, созданные Стэном Ли
Персонажи Marvel Comics
Божества Marvel Comics
Персонажи комиксов, появившиеся в 1949 году
Зевс